Londoner Vertrag oder Vertrag von London steht für folgende Abkommen:

 Vertrag von London (1396) mit Frankreich als Vertragspartei
 Vertrag von London (1474), sah die militärisch zu erreichende Aufteilung Frankreichs zwischen Eduard IV. von England und Karl dem Kühnen vor
 Vertrag von London (1518), ein Nichtangriffspakt zwischen den europäischen Großmächten
 Vertrag von London (1604), beendete den Englisch-Spanischen Krieg (1585–1604) als Teil des Achtzigjährigen Krieges
 Londoner Vertrag (1818), darin regelten Großbritannien und die Vereinigten Staaten den Grenzverlauf westlich der Rocky Mountains
 Londoner Vertrag 1824, siehe Britisch-Niederländischer Vertrag von 1824, darin regelten Großbritannien und die Niederlande ihre Beziehungen in Südostasien
 Londoner Vertrag 1827, darin wurde von Großbritannien, Frankreich und Russland ein unabhängiges Griechenland angestrebt
 Londoner Konferenz (1838–1839), zwischen Belgien und den Niederlanden
 Londoner Vertrag 1840, zielte auf eine Befriedung der Levante ab
 Dardanellen-Vertrag 1841, darin wurde die Durchfahrt durch die Dardanellen geregelt
 Londoner Vertrag (1861), darin vereinbarten Großbritannien, Frankreich und Spanien, die Rückzahlung der Auslandsschulden von Mexiko gemeinsam zu erzwingen
 Zweiter Londoner Vertrag von 1867, Anerkennung der Neutralität Luxemburgs, siehe Londoner Konferenz (1867)
 Londoner Vertrag (1884), darin erkannte Großbritannien die Unabhängigkeit der Buren-Republik Transvaal (Südafrikanische Republik) zunächst an
 Vertrag von London (1890), legte die Grenzen zwischen den portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik und den umliegenden britischen Territorien fest
 Londoner Seerechtsdeklaration von 1909
 Londoner Vertrag (1913), beendete den Ersten Balkankrieg
 Londoner Vertrag (1915), darin verpflichtete sich Italien zum Kriegseintritt in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten
 das zweite Rüstungskontroll-Abkommen 1930, siehe Flottenkonferenz #Die Londoner Konferenz von 1930
 Londoner Garantievertrag 1959, darin einigten sich die jeweiligen Vertreter der griechischen und türkischen Volksgruppen auf Zypern auf die drei Garantiemächte Zyperns

Siehe auch:
 Londoner Abkommen
 Londoner Konferenz
 Londoner Protokoll
 Londoner Statut von 1945